Bjelkevik ist der Familienname folgender Personen:
 Annette Bjelkevik (* 1978), norwegische Eisschnellläuferin
 Hedvig Bjelkevik (* 1981), norwegische Eisschnellläuferin